Lars Harms ist der Name folgender Personen:

* Lars Harms (Politiker) (* 1964), deutscher Politiker (SSW)
 Lars Harms (Squashspieler) (* 1977), Schweizer Squashspieler